Anders Bastiansen (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolue dans son pays natal, la Norvège, jusqu'au terme de la saison 2003-2004. Il s'en va ensuite jouer en Suède avec IFK Arboga de la seconde division. Il passe ensuite aux mains du Mora IK. Cette équipe ne parvenant pas à se maintenir au niveau élite en Suède est reléguée en Allsvenskan. Il passe alors au Färjestads BK où il évolue toujours.

Au niveau international, il représenta à plusieurs reprises son pays depuis 1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||21 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Holmen Hockey ||1. divisjon ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||31 ||3 ||5 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||29 ||8 ||7 ||15 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||32 ||7 ||14 ||21 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||39 ||8 ||15 ||23 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||35 ||9 ||11 ||20 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||IF Frisk Tigers Asker ||Eliteserien ||38 ||11 ||18 ||29 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||IFK Arboga ||Division 1 ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||1 ||5 ||6 ||8
|-
|2004-2005 ||IFK Arboga ||Allsvenskan ||42 ||20 ||29 ||49 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Almtuna IS ||Allsvenskan ||13 ||5 ||5 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Mora IK ||Elitserien ||32 ||7 ||5 ||12 ||20 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 ||Mora IK ||Elitserien ||55 ||7 ||24 ||31 ||58 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2007-2008 ||Mora IK ||Allsvenskan ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||0 ||7 ||7 ||4
|-
|2007-2008 ||Mora IK ||Elitserien ||55 ||7 ||23 ||30 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Färjestads BK ||Elitserien ||55 ||10 ||22 ||32 ||16 ||13 ||2 ||8 ||10 ||12
|-
|2009-2010 ||Färjestads BK ||Elitserien ||55 ||8 ||11 ||19 ||26 ||7 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2010 ||Färjestads BK ||Trophée européen ||8 ||1 ||0 ||1 ||2 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2010-2011 ||Färjestads BK ||Elitserien ||51 ||6 ||12 ||18 ||30 ||14 ||6 ||2 ||8 ||12
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 52|| 8|| 14|| 22|| 18|| 11|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 53|| 5|| 5|| 10|| 38|| 10|| 3|| 0|| 3|| 6
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || Elitserien || 36||2 || 5|| 7|| 12|| 15|| 1|| 2|| 3||6 
|-
|2014-2015 || Graz 99ers || EBEL || 54|| 15|| 13|| 28|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen ||45||11||33||44||34||6||3||5||8||6
|-
| 2016-2017 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 45 || 17 || 27|| 44 || 48 ||17  ||7 ||5 ||12 ||6 
|-
| 2017-2018 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 44 || 14 || 29 || 	43 || 18 || 10||2 || 2||4 || 10
|-
| 2018-2019 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 47|| 14|| 25|| 39|| 54|| 19|| 1|| 9|| 10|| 8
|-
| 2019-2020 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 45|| 11|| 27|| 38|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 23 || 2 || 11 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen ||  ||

Internationales 

|1997 ||align="left"| Championnat d'Europe junior B || 6 || 1 || 4 || 5 || 35 || -2||align="left"|
|-
|1999 ||align="left"| Championnat du monde junior B || 6 || 0 || 3 || 3 || 26 || ||align="left"| place de la poule B
|-
|2000 ||align="left"|Championnat du monde junior B || 2 || 1 || 1 || 2 || 8 || +2||align="left"| place de la poule B
|-
|2005 || align=left|Qualification olympique || 6 || 1|| 3 || 4 || 2 || +2 || align=left|Non qualifié
|-
|2005 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 5 || 5 || 10 || 0 || +12||align="left"| place du groupe A
|-
|2006 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || +1||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 4 || 1 || 5 || 4 || 0||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 5 || 6 || 4 || -2||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 0 || +1||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0||align="left"|Qualifié
|-
|2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 0|| 1|| 4 || -4||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 3 || 1 || 4 || 4 || +2||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 3 || 4 || 7 || 4|| +2 ||align="left"|  place
|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 4|| 5|| 8|| +2||align="left"| place de l'élite
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 4|| 5|| 0|| +1||align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| 4|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1||align="left"|  place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 6||0||0||0||4||-2||align="left"|  place
|-
| 2016 || align="left"| Qualifications olympiques || 3|| 1 || 1 || 2 || 0 || +3|| align="left"| Qualifié
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7||1||0||1||2||-2||align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en octobre 1980
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Mora IK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Graz 99ers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur des Frisk Tigers